Гран Віа () — назви вулиць та інших об'єктів у різних містах Іспанії.

Вулиці 
 Гран Віа — вулиця в Барселоні.
 Гран Віа — вулиця в Більбао.
 Гран Віа — вулиця в Мадриді.
 Гран Віа — вулиця в Сарагосі.

Інші об'єкти 
 «Гран Віа» — станція метро в Мадриді.
 Гран Віа — район (фінансовий центр) Барселони.